Alburquerque oder Albuquerque heißen folgende geographische Objekte:

 Alburquerque (Spanien), Stadt in der Provinz Badajoz, Spanien
 Alburquerque (Bohol),  Stadtgemeinde in der Provinz Bohol, Philippinen
 Albuquerque, Stadt im Bundesstaat New Mexico, Vereinigte Staaten
 Comarca Alburquerque, Comarca in der Provinz Badajoz

Albuquerque ist der Name folgender Personen:
  ein Titel des spanischen Hochadels, siehe Herzog von Alburquerque – dort auch zu den Titelträgern

 Afonso de Albuquerque (1453–1515), portugiesischer Militär, Politiker und Seefahrer
 Alex de Albuquerque Troleis (* 1980), färöischer Fußballschiedsrichter brasilianischer Herkunft
 António de Albuquerque Coelho (1682–1745), portugiesischer Kolonialverwalter
 António de Albuquerque Coelho de Carvalho (1655–1725), portugiesischer Kolonialverwalter
 Antônio Coelho de Sá e Albuquerque (1821–1868), brasilianischer Politiker
 Augusto Severo de Albuquerque Maranhão (1864–1902), brasilianischer Politiker, Journalist, Erfinder, Luftschiffer und Flugpionier
 Benedito Francisco de Albuquerque (* 1928), Altbischof von Itapipoca
 Caetano Alexandre de Almeida e Albuquerque (1824–1916), portugiesischer Offizier und Kolonialadministrator
 Carolina Albuquerque (* 1977), brasilianische Volleyballspielerin
 Eduardo Albuquerque (* 1928), portugiesischer Hammerwerfer
 Filipe Albuquerque (* 1985), portugiesischer Rennfahrer
 Georgina de Albuquerque (1885–1962), brasilianische Malerin
 João Pessoa Cavalcânti de Albuquerque (1878–1930), brasilianischer Politiker
 João José da Mota e Albuquerque (1913–1987), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von São Luís do Maranhão
 Joaquim Augusto Mouzinho de Albuquerque (1855–1902), portugiesischer Militär und Beamter
 José Albuquerque de Araújo (* 1968), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Parintins
 José Pessôa Cavalcanti de Albuquerque (1885–1959), brasilianischer Marschall
 Lucílio de Albuquerque (1877–1939), brasilianischer Maler, Grafiker und Kunsthochschullehrer
 Mabilio Albuqzúerque (* 1969), portugiesischer Schwimmer
 Marcos Venâncio de Albuquerque (* 1980), brasilianischer Fußballspieler, siehe Marcos Ceará
 Maria Luís Albuquerque (* 1967), portugiesische Politikerin
 Miguel Albuquerque (* 1961), portugiesischer Politiker
 Octaviano Pereira de Albuquerque (1866–1949), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Campos
 Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Mello (1905–1989), brasilianischer Diplomat, Jurist und Politiker
 Paulo Pinto de Albuquerque (* 1966), portugiesischer Jurist
 Pedro de Alcântara Cavalcanti de Albuquerque (1884–1960), brasilianischer Generalmajor
 Rafael de Sousa Albuquerque (Rafa; * 1992), deutsch-portugiesischer Fußballtorhüter
 Silvério Jarbas Paulo de Albuquerque (1917–2013), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Feira de Santana

Siehe auch:
 Albuquerque, Originaltitel des Filmes Der Rächer der Todesschlucht